Lilla Bockholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Bockholmen, Vörå, Österbotten, 
 Lilla Bockholmen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Stora Bockholmen
Lilla Bockholm

Robotskapade Finlandförgreningar